Варша́вский междунаро́дный аэропо́рт и́мени Фридери́ка Шопе́на () — крупнейший международный аэропорт Польши, расположен в столице страны, городе Варшава (район Окенче). Прежнее название — аэропорт Окенче.

История 
Территория современного аэропорта используется в лётных целях ещё с 1910 года, первый аэропорт Варшавы здесь был основан в 1927 году. Во время Второй мировой войны аэропорт был полностью уничтожен. Новый комплекс реконструированного аэропорта был открыт в 1969 году.

Терминалы 
 Терминал 1 и 2
 Терминал Этюда (закрыт)
 Внутренний терминал (по территории Польши)

Авиакомпании и направления 

 

  Регистрация в терминале 1, отправление из терминала 2.

Чартеры

Грузоперевозки

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт аэропорта

Аэропорты по алфавиту
Аэропорты, названные в честь людей
Аэропорты Варшавы
Фридерик Шопен